Заразиха голубая, или Фелипанхе голубая () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Ареал и среда обитания 
Западносредиземный вид. Распространена на территории от Восточного Средиземноморья и Балкан до юга Сибири и Джунгарии. Паразит, живущее на корнях полыней, как правило привычная зона обитания — полупустынные сообщества на светло-каштановых почвах с пятнами солонцов.

Описание 
Многолетние растение. Паразит. Стебель в основании не утолщён или немного булавовидно утолщён, желтоватый, обильно покрытый чешуями. Чешуи нижние овальные, почти голые, верхние ланцетные, к основанию вырезные или пильчатые, как правило желёзисто-волосистые.

Соцветие головчатое, овальное или короткоцилиндрическое, много- и густоцветковое, реже в нижней части редкоцветковое. Прицветники равны, реже длиннее чашечки, прижатые к ней, обильно желёзисто-шерстисто-волосистые. Прицветнички ланцетные, длиннее трубки чашечки. Чашечка колокольчато-трубчатая, 4-зубчатая, обильно желёзисто-волосистая, с ланцетными, заострёнными, прямостоячими зубцами, почти равными трубке чашечки и половине трубки венчика, с явственными нервами.

Венчик в нижней трети слегка вздутый, выше постепенно расширенный и вперед согнутый, голубоватый, обильно желёзисто-волосистый. Лопасти верхней губы заострённые, прямостоячие, более или менее неравнозубчатые, у нижней губы эллиптические или продолговатые, широковыемчатые, реже зубчатые, обильноволосистые; складки крупные, густоволосистые. Тычиночные нити прикреплены в суженной части венчика, голые или в нижней части слегка волосистые. Пыльники голые, жёлтые. Рыльце 2-лопастное, голубоватое, покрытое сосочками.

Коробочка немного короче чашечки.

Охрана 
Внесена в Красные книги следующих субъектов РФ: Волгоградская область, Липецкая область, Ульяновская область.

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской области

Заразиховые
Флора Евразии